Rohlsdorf è il nome delle seguenti località:

Germania
 Rohlsdorf – località del comune di Halenbeck-Rohlsdorf nel circondario del Prignitz (Brandeburgo)
 Rohlsdorf – località della frazione di Retzin del comune di Groß Pankow (Prignitz) nel circondario rurale del Prignitz (Brandeburgo)